

Architettura 
 Museo Savickij – museo a Nukus, nella regione del Karakalpakstan in Uzbekistan

Persone 
 Igor' Vital'evič Savickij – pittore e archeologo sovietico
 Ivan Savickij – ex ciclista su strada ed ex pistard russo
 Konstantin Apollonovič Savickij – pittore russo